Соревнования по пляжному футболу на Всемирных пляжных играх 2019 года пройдут с 12 по 15 октября в Дохе. Будут разыграны два комплекта наград среди мужчин и женщин.

Квалификация

Жеребьевка прошла 27 августа 2019 г.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Спортивные объекты 
Матчи проходили на стадионах, расположенных в Дохе.

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Группа C

Группа D

Плей-офф

Женщины

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф 

Всемирные пляжные игры 2019
Соревнования по пляжному футболу